Кравчик — многозначный термин.

Фамилия
 Кравчик, Артём Эммануилович (1930—2006) — советский и российский электротехник.
 Кравчик, Даниэль (род. 1961) — французский футболист.
 Кравчик, Дезире (род. 1994) — американская теннисистка.
 Кравчик, Жерар (род. 1953) — французский режиссёр, актёр, сценарист.
 Кравчик, Катажина (род. 1990) — польская спортсменка, борец вольного стиля.
 Кравчик, Кшиштоф (1946—2021) — польский композитор, поп-музыкант, гитарист, певец.
 
 Кравчик, Ришар (род. 1947) — французский футболист.
 Кравчик, Роберт (род. 1978) — польский дзюдоист.
 Кравчик, Элиана (1982—2017) — военнослужащая ВМС Аргентины.

 Насекомое
 Кравчик — жук семейства Навозники-землерои (Geotrupidae).